Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2017/2018 początkowo miał rozpocząć się 5 sierpnia 2017 r. w chilijskim El Colorado, jednak z powodu problemów organizacyjnych zawody zostały odwołane. Wobec czego sezon ten zainaugurowany został 27 sierpnia 2017 w nowozelandzkiej Cardronie, a zakończył się 24 marca 2018 w kanadyjskim Québec.

Obrońcami Kryształowej Kuli byli Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury wśród mężczyzn oraz Britteny Cox z Australii wśród kobiet. W tym sezonie ponownie triumfował Kanadyjczyk, natomiast wśród kobiet najlepsza była Sandra Näslund ze Szwecji.

Najważniejszą imprezą tego sezonu były Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2018 w południowokoreańskim ośrodku Pjongczang.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = Halfpipe
 SS = Slopestyle
 BA = Big Air

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Miejsca zawodów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2017 w sportach zimowych
2018 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym